La Redonda puede referirse a:

Iglesias 
 Para la Catedral de Logroño véase Concatedral de Santa María de la Redonda.
 Para la Parroquia "La Redonda" del Barrio de Belgrano en la Ciudad de Buenos Aires véase Iglesia de la Inmaculada Concepción (Belgrano).

Vinos 
 Para la vinícola mexicana véase La Redonda (vinícola).

Urbanismo 
 Plaza Circular, conocida popularmente como La Redonda, en la Ciudad de Murcia